Поль Мерис:
 Поль Мерис (1818—1905) — французский писатель
 Поль Мёрис (1912—1979) — французский актёр